Ryan Marshall é um ator estadunidense.

Filmografia 
 1991: In the Heat of the Night como Brad Hornsby/Kevin Dawson
 1990: A Son's Promise como David O'Kelly

 Curiosidades 
 Ryan Marshall participou em duas ocasiões do seriado In the Heat of the Night, a primeira em 1990 no episódio And Justice for Some, como Kevin Dawson, e depois em 1991 como Brad Hornsby, no episódio The Littlest Victim''.

Marshall, Ryan